Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Марокко. В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 125 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший в дикой природе, 1 находится под критической угрозой исчезновения, 7 находятся под угрозой исчезновения, 7 являются уязвимыми, 9 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Марокко
Природа Марокко